Jemma ist
 eine Variante des weiblichen Vornamens Gemma (Namensträgerinnen siehe dort)
 ein anderer Name der israelischen Siedlung Jabneel